Stoutsville, un village du comté de Monroe, dans le Missouri.
 Stoutsville, un village du comté de Fairfield, dans l'Ohio.